AQI steht für:
 Air Quality Index
 Al-Qaida im Irak
 Annual Quality Improvement
 Attendant Queue Indicator
 Australian Question Intonation
 Flughafen Hafar al-Batin in Saudi-Arabien (IATA-Code)

AQI